Алексей Павлович Шипенко (род. , , СССР) — советский и российский драматург.

Краткая биография 
Окончил в 1983 году школу-студию МХАТ (курс В. К. Монюкова). С 1983 по 1985 год работал в Таллинском русском драматическом театре.

В 1984—1986 годах был участником группы Андрея Пастернака «Театр» (второй вокалист, автор текстов песен и сюжетных линий).

С 1992 года живёт в Германии.

Автор более чем 40 пьес, в том числе: «Смерть Ван Халена», «Верона», «Трупой жив», «Лавочкин-пять в воздухе» («Ла-фюнф ин дер люфт»), «Натуральное хозяйство в Шамбале» (1999) и др.

Отец кинорежиссёра Клима Шипенко.

Дискография 
Номерные альбомы с группой Театр
 1984 — Концерт в метро
 1985 — Папы нет дома
 1986 — Театр доктора Спока

Литература 
 Алексей Шипенко. Из жизни Комикадзе / Дополнения и приложения А. Соколянского — М.: ТПФ «Союзтеатр», 1992. — 352 с.
 Алексей Шипенко. Жизнь Арсения. 1998.
 Алексей Шипенко. Книга совпадений. 1999.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте  театра Сатирикон
 https://www.svoboda.org/a/459871.html 
 Заболотняя, Марина. ПЕТЕРБУРГ-БЕРЛИН И ОБРАТНО  / Вопросы театра, 2015 г.
 Бондарева, Е. Алексей Шипенко — русский драматург «МЕЖКУЛЬТУРЬЯ» // Русскоязычная литература в контексте восточнославянской культуры: Сб. статей по материалам Международной Интернет-конференции (15—19 декабря 2006 года) / Науч.ред. Т. Л. Рыбальченко. — Томск: изд-во Том. Ун-та, 2007. — С. 188—201
  «Радуга», № 1, 2005 
 Соколянский, А. Отталкивающая драматургия Алексея Шипенко / Алексей Шипенко. Из жизни комикадзе / Дополнения и приложения А. Соколянского — М.: ТПФ «Союзтеатр», 1992. — стр. 431—349.

Русские драматурги
Драматурги России